Палена:

 Палена — муніципалітет в Італії, у регіоні Абруццо, провінція К'єті.
 Палена — річка в регіоні Айсен Чилі.
 Палена — озеро в Аргентині і Чилі, аргентинська назва - Хенераль-Вінтер.
 Палена — провінція в регіоні Лос-Лагос (Чилі).
 Палена — селище в Чилі.